Le patronyme néerlandais Dedecker ou De Decker renvoie vers une profession : le couvreur (du nl:dekker).

Variantes 
le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
le -kk- peut devenir -ckk-
l'article de peut être décliné comme den ou être omis
Un suffixe génitif -s peut être accolé
Un suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent:
francisé : De Deckère
déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Personnalités 
Guy Dedecker, illustrateur belge ;
Henri Dedecker (1878-1935), joueur de football international belge ;
Michel de Decker (1948-2019), historien et producteur Français, 
Jean-Marie Dedecker (1952-), homme politique belge flamand ;
Paul Dedecker (1921-2007), mathématicien belge ;
Peter Dedecker (1983), homme politique belge flamand.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand